Leopold Arnsperger ist der Name folgender Personen:

* Leopold Arnsperger (Mediziner) (1834–1906), deutscher Mediziner und Politiker (NLP), MdR
 Leopold Arnsperger (Kaufmann) (1906–1975), deutscher Kaufmann